Ellada, Hora Tou Fotos (in greco: Ελλάδα, χώρα του φωτός) è un singolo della cantante pop greca Katy Garbi e scritto da Dimosthenis Stringlis, presentato all'Eurovision Song Contest 1993 e il primo singolo dell'album Os Ton Paradeiso.

All'Eurofestival la canzone fu eseguita dopo la canzone belga di Barbara Dex e fu seguita da Under stjernerne på himlen del cantante danese Tommy Seebach Band. Alla fine della serata ricevette 64 punti, posizionandosi al nono posto su 25 partecipanti.
La canzone è un elogio della Grecia stessa, e Garbi canta della sua eredità intellettuale e culturale. All'Eurovision Song Contest 1994 la Grecia fu rappresentata da To Trehandiri di Costas Bigalis & The Sea Lovers

Note

Collegamenti esterni 
 

Brani musicali dell'Eurovision Song Contest 1993
Brani musicali rappresentanti la Grecia all'Eurovision Song Contest